Святослав Володимирович — князь древлянський (?-1015), син Володимира Великого
 Святослав Володимирович (князь смоленський) — князь смоленський (1112–1113) та переяславський (1113–1114), син Володимира Мономаха
 Святослав Володимирович — князь, син Великого князя Київського Володимира Мстиславича.